«За полчаса́ до весны́»:

 «За полчаса до весны» — песня композитора Оскара Фельцмана на слова Наума Олева в исполнении ВИА «Песняры».
 «За полчаса до весны» — российский сериал (2017).